O 12º Campeonato Mundial de Badminton foi realizado no Palacio de Deportes de San Pablo, em Sevilha, Espanha, de 3 a 10 de junho de 2001.

Medalhistas

Resultados

Simples Masculino

Simples Feminino

Duplas Masculinas

Duplas Femininas

Duplas Mistas

Quadro de Medalhas

Ligações Externas
BWF Results

2001